Pajarico peut faire référence à :
 Nom Navarrais de la Gilda.
 Pajarico, un film espagnol réalisé par Carlos Saura.

Homonymie